Погановский, Виктор Александрович (род. 1949) — советский спортсмен-конник и тренер.
 Погановский монастырь — мужской монастырь Нишской епархии Сербской православной церкви.